Lancaster – miasto w Anglii
 City of Lancaster – dystrykt hrabstwa Lancashire (Anglia)
 Lancaster (Lancashire) – hrabstwo w Anglii
 Lancasterowie – ród 
 Filipa Lancaster
 Henryk IV Lancaster
 Henryk V Lancaster 
 Henryk VI Lancaster
 Lancaster – księstwo w Anglii
 Avro Lancaster – brytyjski samolot bombowy z II wojny światowej
 Lancaster – amerykański okręt rzeczny, taranowiec z okresu wojny secesyjnej
 Burt Lancaster – aktor

Miejscowości w USA:
 Lancaster – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Lancaster – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Lancaster – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Garrard
 Lancaster – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Lancaster – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Lancaster – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Lancaster – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Lancaster – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Lancaster – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Lancaster – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Lancaster – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Lancaster – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Lancaster – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lancaster
 Lancaster – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Lancaster – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Lancaster (ang. Lancaster Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Lancaster (ang. Lancaster Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie hrabstwo Coös
 Lancaster (ang. Lancaster Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Lancaster (ang. Lancaster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) – w stanie Wirginia